Arjen Robben (født 23. januar 1984) er en tidligere hollandsk professionel fodboldspiller. Han spillede senest for FC Groningen efter tidligere at have spillet for blandt andre Chelsea F.C., FC Bayern Münchenog Real Madrid C.F. 
Han annoncerede sit karriere stop den 15. juli 2021.

Karriere 

Robben startede sin professionelle karriere i hollandske FC Groningen, hvor han fik sin første optræden for førsteholdet i 1999. I 2002 skrev han kontrakt med PSV Eindhoven, hvor han efter sin første sæson blev kåret som årets talent i Holland.

Flere førende engelske klubber var efter Robben i de følgende år, men det blev Chelsea, som i 2004 sikrede sig hans underskrift. Debuten for London-klubben blev forsinket pga. skader, men han var i sine to første år i klubben med til at sikre mesterskaberne i 2004-05 og 2005-06.

Efter et tredje skadesplaget år i Chelsea, skrev Robben i 2007 under med spanske Real Madrid i en transfer til omkring €35 mio, hvor han var med til at vinde et enkelt mesterskab. I august 2009, skifter Robben til FC Bayern München i en handel på omkring €25 mio. Her scorede han to mål i sin debut. I sin første sæson i München, vandt holdet mesterskabet, hvilket blev Robbens femte mesterskab på otte år. Han blev efter sin første sæson for Bayern München årets spiller i Tyskland. Sidst i juni 2020 annoncerede han at have underskrevet kontrakt med FC Groningen for at slutte, hvor det hele startede. Han stoppede i cirka et år og derefter kom han til FC Groningen for anden gang.

Statistik

Klub 

 1.Inkluderer KNVB Cup, FA Cup, Copa del Rey og DFB-Pokal.
 2.Inkluderer UEFA Champions League og UEFA Europa League.
 3.Inkluderer Eredivisie-playoff, Engelske Liga Cup, FA Community Shield, Spanske Super Cup, Tyske Super Cup, og UEFA Super Cup.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra Holland
Fodboldspillere fra Real Madrid CF
Fodboldspillere fra FC Groningen
Fodboldspillere fra PSV Eindhoven
Fodboldspillere fra Chelsea F.C.
Fodboldspillere fra FC Bayern München
Venstrebenede fodboldspillere
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2004
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2006
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2008
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2010
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2012
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2014